Новосельское — село в Бурлинском районе Алтайского края, центр Новосельского сельсовета. В селе находится железнодорожный разъезд Чуманский на линии Карасук — Локоть.

История 
Основано в 1968 году, в качестве центральной усадьбы совхоза «Мирный».

Население

Примечания 

Населённые пункты Бурлинского района (Алтайский край)